Le Tournoi de Hong Kong de rugby à sept 2018 est la septième étape de la saison 2017-2018 du World Rugby Sevens Series. Elle se déroule sur trois jours du 6 au  au Hong Kong Stadium à Hong Kong, en Chine.
La victoire finale revient à l'équipe des Fidji, championne olympique en titre, qui bat en finale l'équipe du Kenya sur le score de 24 à 12. C'est leur deuxième victoire d'affilée en finale contre cette même équipe kényane après leur succès à Vancouver. C'est aussi leur quatrième succès consécutif à Hong-Kong (18e victoire dans le Temple du rugby à 7 depuis leur 1er succès en 1977). A noter la victoire de l'équipe de France en finale du Challenge Trophy contre le Canada sur le score de 33 à 7.
Le Japon gagne le tournoi de qualification en battant l'Allemagne en finale du tournoi de qualification sur le score de 19 à 12. L'équipe nippone gagne ainsi le statut d'équipe permanente pour la saison 2018-2019 des World Rugby Sevens Series.

Équipes participantes 

 Seven World Series

Seize équipes participent au tournoi (quinze équipes permanentes plus une invitée) :

 Tournoi de qualification

12 équipes, issues de tournois de qualifications régionaux, réparties en 3 poules participent au tournoi de qualification:

Tournoi principal

Phase de poules 
Résultats de la phase de poules.

Poule A 

|}

Poule B 
Les coéquipiers de Pol Pla se sont qualifiés pour les quarts de finale d’un tournoi pour la première fois depuis 2012. Une excellente opération dans l’optique du maintien.

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale.

Trophées

Cup 

Finale (Cup)

Challenge Trophy

Matchs de classement

Challenge 5e place

Challenge  place

Tournoi de qualification

Phase de poules 
Les équipes du tournoi de qualification sont réparties en trois poules :

Poule E 

|}

Poule F 

|}

Poule G 

|}

Tableau final 

En battant l'Allemagne en finale de ce tournoi de qualification, l'équipe du Japon à sept, bien que battue en poule par le Chili, gagne le statut d'équipe permanente pour la saison 2018-2019 des World Rugby Sevens Series.

Bilan 

 Statistiques sportives

 Meilleurs marqueurs d'essais du tournoi :   Carlin Isles       (7 essais)
 Meilleur marqueur du tournoi :   (60 points)
 Impact Player :  Eroni Sau
 Meilleur joueur de la finale :  
 Équipe type :

Notes et références

Annexes

Articles connexes 

 World Rugby Sevens Series
 Hong Kong Sevens

Lien externe 
 

2018
Rugby à sept en 2018
Sport en Chine en 2018
Sport en avril 2018
2018 à Hong Kong